Герб города Уржума — опознавательно-правовой знак, составленный и употребляемый в соответствии с правилами геральдики, служащий символом города Уржум, образующего Уржумское городское поселение Уржумского района Кировской области Российской Федерации.

Описание герба 
Описание герба:В лазоревом поле на зелёной земле стоящий со сложенными крыльями серебряный, с червлёными клювом и лапами, гусь. В вольной части — герб Кировской области.

Обоснование символики 
Обоснование символики герба:За основу герба Уржумского городского поселения взят исторический герб уездного города Уржума, который был «Высочайше утвержденъ: 28-го Мая 1781 года». Описание исторического герба гласило: «Въ верхней части щита гербъ Вятскій. Въ нижней - въ голубом поле, дикій гусь, которыхъ въ окрестностяхъ сего города весьма много».

Существует поверье, что гусь — птица, приносящая благо, символизирующая взлёты и падения, но всегда поднимающаяся для новых свершений. Известен исторический факт, когда гуси, услышав приближающиеся к городу вражеские войска, своим клёкотом предупредили защитников города, и спасли Рим. С тех пор эта птица символизирует собой бдительность и неожиданный вклад в важное дело.

Лазурь — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, надежду.

Серебро — символ чистоты помыслов и дел.

Красный цвет — символ труда, жизнеутверждающей силы и красоты, мужества.

История создания 
  — герб города утверждён решением Уржумской городской Думы. Авторскую группу по разработке герба составили: идея — Владимир Ветлужских (Уржум), Константин Мочёнов (Химки), художник и компьютерный дизайн — Галина Русанова (Москва), обоснование символики — Вячеслав Мишин (Химки).
 Герб города Уржума включён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации под № 4949.

Исторический герб 

а именным указом императрицы Екатерины II было образовано Вятское наместничество с центром в городе Хлынове, переименованном в Вятку. В 1781 году правящий должность герольдмейстера, действительный статский советник А. А. Волков представил гербы городов наместничества на Высочайшее утверждение. Исторический герб Уржума был Высочайше утверждён а императрицей Екатериной II вместе с другими гербами городов Вятского наместничества.

Описание герба гласило:В верхней части щита герб Вятский, в нижней части в голубом поле дикий гусь, которых в окрестностях сего города весьма много.

Примечания 

Уржум
Уржум
Гербы с изображением гуся